Een Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel of Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeënkapel of Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapelis gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en kan verwijzen naar:
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel (Boekend), een kapel in de Nederlandse gemeente Venlo
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel (Broekhuizenvorst), een kapel in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeënkapel (Brecht), een kapel in de Belgische gemeente Brecht
 Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten (Caberg), een kapel in de Nederlandse gemeente Maastricht
 Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeënkapel (Eindhout), een kapel in de Belfische gemeente Laakdal
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel (Hout-Blerick), een kapel in de Nederlandse gemeente Venlo
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel (Kapelberg), een kapel op een kapelberg in Roosendaal
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel (Oss), een kapel in Nederlandse gemeente Oss
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel (Panningen), een voormalige kapel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeënkapel (Rijkevorsel), een kapel in het gehucht Achtel in de Belgische gemeente Rijkevorsel
 Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkapel (Schelle), ook gekend als Laarkapel in Schelle
 Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën (Schoonaarde)
 Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën (Tongeren), een kapel in de Belgische gemeente Tongeren
 Kapel der Zeven Weeën, kapel in Megen

Zie ook
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel (doorverwijspagina)